

Astronomia
5036 Tuttle – asteroide della fascia principale
8P/Tuttle – cometa periodica
109P/Swift-Tuttle – cometa periodica
41P/Tuttle-Giacobini-Kresák – cometa periodica
55P/Tempel-Tuttle – cometa periodica

Geografia
Stati Uniti d'America
Tuttle – centro abitato della contea di Merced (California)
Tuttle – centro abitato della contea di Kidder (Dakota del Nord)
Tuttle – comune della contea di Grady (Oklahoma)

Persone
Hiram Tuttle – cavaliere statunitense
Horace Parnell Tuttle – astronomo statunitense
Frank Tuttle – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
Lisa Tuttle – scrittrice statunitense
Lurene Tuttle – attrice statunitense
Seth Tuttle – cestista statunitense
William Tuttle – pallanuotista e nuotatore statunitense
William J. Tuttle – truccatore statunitense